Ürményi Ferenc (1780–1858) politikus, közgazdász, az MTA tagja
 Ürményi Ferenc (19. század) műfordító